Phrynoderma steht für:

 Phrynoderma (Hautkrankheit), chronische follikuläre Verhornungsstörung der Haut, auch „Krötenhaut“ genannt
 Phrynoderma, ehemalige Gattung der Froschlurche, jetzt Untergattung der Gattung Euphlyctis